Флаг муниципального образования «Берёзовский муниципальный район» Пермского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Ныне действующий флаг утверждён 22 октября 2009 года решением Земского Собрания Берёзовского муниципального района № 97 и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 5596.

Описание флага 
11 июня 2002 года, решением Земского Собрания Берёзовского района № 132, был утверждён флаг муниципального образования Берёзовский район, правопреемником которого (в ходе муниципальной реформы 2006 года) стал Берёзовский муниципальный район. Описание флага гласило:

Флаг района представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, жёлтого цвета, с двусторонним изображением в центре флага основных элементов герба района — зелёная берёза на зелёном холме.

22 октября 2009 года, решением Земского Собрания Берёзовского района № 97, предыдущее решение было признано утратившим силу и были утверждены новые рисунок и описание флага района:

Прямоугольное полотнище зелёного цвета с отношением ширины к длине 2:3, несущее голубую нисходящую диагональную полосу в 1/4 ширины полотнища с жёлтой каймой, и в центре, поверх полосы — изображение зелёной берёзы с белым стволом в жёлтом прямоугольнике размером в 4/6 длины и 3/5 ширины полотнища.

Символика флага 
Зелёная берёза прямо указывает на название муниципального образования — Берёзовский муниципальный район, делая тем самым флаг гласным.

Жёлтый цвет (золото) — символ высшей ценности, богатства, величия, постоянства, силы и великодушия.

Голубой цвет (лазурь) символизирует надежду, возрождение, показывает водные богатства района. Диагональная голубая полоса означает также, что основным экономическим потенциалом территории является проходящий по землям района магистральный газопровод и газоперекачивающая станция, где трудятся многие жители района.

Зелёный цвет символизирует природные богатства территории, а также сельскохозяйственную направленность его развития.

Примечания

См. также 
 Герб Берёзовского района (Пермский край)

Флаг
Флаги с изображением берёзы